Konsulat steht für:

 Konsulat (Diplomatie), eine Auslandsvertretung
 Consulat, das Amt von zwei jährlich gewählten höchsten Staatsbeamten im alten Rom
 Französisches Konsulat, französische Regierungsform nach der Revolution mit Napoleon als Erstem Konsul

Siehe auch:
 Consulat (Begriffsklärung)